TranSylvania (film), speelfilm uit 2006
 Transylvania (Creature with the Atom Brain), album van Creature with the Atom Brain
 Transylvania (computerspel), computerspel
 Transylvania (part 1- The count demands it), album van Bryan Josh
 De historische regio Transsylvanië